Красимир Кръстев е българско мъжко име. Може да се отнася за:
 Красимир Кръстев (1953 – 2018) – художник, автор на герба на Видин
 Красимир Кръстев (р. 1953) – колоездач и спортен функционер
 Красимир Кръстев (р. 1958) – учен технолог (Институт по млечна промишленост, Видин)
 Красимир Кръстев (р. 1970) – военен офицер (полковник)
 Красимир Кръстев-Rassim (р. 1972) – художник
 Красимир Кръстев (р. 1984) – футболист
 Красимир С. Кръстев – учен историк (доцент, Софийски университет)
 Красимир Т. Кръстев – учен историк (доцент, Шуменски университет)
 Красимир Кръстев – учен (доцент, Институт по животновъдни науки, Костинброд)
 Красимир Кръстев – учител математик, директор на ЕГ „Д-р Иван Богоров“, Димитровград
 Красимир Кръстев – офицер пожарникар (комисар, Велико Търново)
 Красимир Кръстев – колоездач

Източници